«The Ultimate Collection» — збірка пісень американської R&B-діви Вітні Г'юстон. 29 жовтня 2007 альбом вийшов в Британії і дебютував 5 місцем на «UK Albums Chart», продаючись у 37,228 копій за перший тиждень.

Список пісень

Чарти і продажі

Результати по закінченню року

Примітки 

Альбоми Вітні Г'юстон
Збірки Вітні Г'юстон
Платинові музичні альбоми‎
Альбоми Arista Records